FK RFS – łotewski klub piłkarski z siedzibą w Rydze, grający w Virslīdze.

Historia 
Chronologia nazw:
 2005—2008: FSK Daugava 90
 2008—2009: FK Daugava
 2010: Daugava/RFS
 2011—2017: FK Rīgas futbola skola
 2018—: FK RFS

Historia klubu zaczęła się w 2003 roku, gdy słynny łotewski trener Vladimirs Beļajevs oraz były gracz Daugavy Ryga i agent piłkarski Andrejs Baharevs postanowili przywrócić utracone tradycję ryskiego klubu z długą historią - Daugavy Ryga. Został stworzony podrozdział strukturalny "Futbolowy Klub Daugava" w agencji sportowej "Baltic Service". Jako niezależny podmiot prawny klub został zarejestrowany 15 maja 2005 roku jako FSK Daugava 90. Począwszy szkolenie 12-13-letnich chłopców w 2003 roku (rocznik 1990), zespół FK Daugava w 2009 roku awansował do pierwszej ligi łotewskiej. W 2010 klub zmienił nazwę na Daugava/RFS, a w 2011 na FK Rīgas futbola skola.

Od grudnia 2017 nowym trenerem jest Valdas Dambrauskas.

Mistrz kraju w 2021 roku.

Skład 
 Na 10 sierpnia, 2018.

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa klubu 

Kluby piłkarskie w Rydze
Kluby piłkarskie założone w 2005